Стэнли, Стенли, Ста́нли () — английская фамилия, имя и топоним.

Носители фамилии 
 Стэнли, Аллан (1926—2013) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.
 Стэнли, Алберт Огастас (1851—1932) — американский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Стэнли, Анна Хантингтон (1864—1907) — американская художница-импрессионист.
 Стэнли, Генри Мортон (1841—1904) — журналист, путешественник, исследователь Африки.
 
 Стэнли, Дэвид (1828—1902) — генерал армии Союза во время гражданской войны в США.
 Стэнли, Ким (Патриша Рид; 1925—2001) — американская актриса.
 Стэнли, Клейтон (род. 1978) — американский волейболист, олимпийский чемпион.
  (род. 1965) — американский актёр.
 Стэнли, Максфилд (1880—1968) — актер эпохи немого кино, известен ролями в фильмах Дэвида Уорка Гриффита.
 Стэнли, Марк (род. 1987) — английский актёр.
 Стэнли, Октавио (род. 1978) — аргентинский танцовщик.
 Стэнли, Оуэн (1811—1850) — британский капитан, исследователь Океании.
 Стэнли, Пол (Стэнли Харви Айзен; род. 1952) — американский музыкант, вокалист и гитарист рок-группы Kiss.
 Стэнли, Ральф (1927—2016) — американский музыкант стиля блюграсс, певец и композитор.
 Стэнли, Ричард (род. 1966) — южноафриканский кинорежиссёр и сценарист.
  (род. 1944) — американский математик.
 
 Стэнли, Уинстон (род. 1974) — канадский регбист и регбийный тренер.
 Стэнли, Уэнделл Мередит (1904—1971) — американский вирусолог и биохимик.
 Стэнли, Фредерик (1841—1908) — генерал-губернатор Канады.
 Стэнли, Чарлз Генри (1819—1901) — американский шахматист и шахматный литератор.
 Стэнли, Эдуард, 3-й граф Дерби (1509—1572) — английский аристократ.
 Стэнли, Чарльз Джон (Джон Стэнли; 1712—1786) — английский органист и композитор эпохи позднего барокко.

Составные фамилии 
 
 Топор-Стэнли, Николай (род. 1985) — австралийский футболист, игрок клуба «Вестерн Сидней Уондерерс», участник Олимпийских игр 2008 года.

Топоним 
 Стэнли — английское название административного центра Фолклендских (Мальвинских) островов.
 Стэнли — город в Тасмании (Австралия).
 Стэнли (сейчас — Бойома) — название ряда водопадов в демократической Республике Конго.
 Стэнли — вершина в горах Рувензори.
 Стэнли — район Гонконга.

См. также 
 Кубок Стэнли — хоккейный приз НХЛ.
 Стэн Ли — американский автор комиксов.

Примечания